Microchilus — род многолетних наземных симподиальных травянистых растений семейства .

Род Microchilus был учреждён чешским ботаником Карелом Преслом в 1827 году. Название рода образовано на основе  — малый и  — губа. Но, до недавнего времени, виды этого рода включали в состав Erythrodes. В 2002 году на основании отличий в строении колонки и поллиниев перенесены в род Microchilus.

Аббревиатура родового названия в любительском и промышленном цветоводстве — Mcr..

Все виды рода Microchilus входят в Приложение II Конвенции CITES. Цель Конвенции состоит в том, чтобы гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создаёт угрозы их выживанию.

Распространение 
Мексика, тропическая Америка.

Виды 
По данным Королевских ботанических садов в Кью:
 Microchilus anchoriferus (Schltr.) Ormerod, 2002
 Microchilus arietinus (Rchb.f. & Warm.) Ormerod, 2002
 Microchilus austrobrasiliensis (Porsch) Ormerod, 2002
 Microchilus bimentatus (Dressler) Ormerod, 2004
 Microchilus borjaquijosae Ormerod, 2007
 Microchilus brachyplectron (Pabst) Ormerod, 2002
 Microchilus brunnescens Ormerod, 2005
 Microchilus buchtienii (Schltr.) Ormerod, 2002
 Microchilus callophylloides (Garay) Ormerod, 2002
 Microchilus calophyllus (Rchb.f.) Ormerod, 2002
 Microchilus campanulatus Ormerod, 2005
 Microchilus capitatus Ormerod, 2005
 Microchilus caramantae Ormerod, 2007
 Microchilus carchiensis Ormerod, 2007
 Microchilus carinatus Ormerod, 2007
 Microchilus caucanus (Schltr.) Ormerod, 2002
 Microchilus constrictus Ormerod, 2005
 Microchilus crassibasis Ormerod, 2007
 Microchilus crassibasis subsp. canarensis Ormerod, 2007
 Microchilus crassibasis subsp. crassibasis
 Microchilus cundinamarcae Ormerod, 2007
 Microchilus curviflorus Ormerod, 2005
 Microchilus curviflorus var. azulitae Ormerod, 2005
 Microchilus curviflorus var. curviflorus
 Microchilus dolichostachys (Schltr.) Ormerod, 2002
 Microchilus ecuadorensis (Garay) Ormerod, 2002
 Microchilus ensicalcar Ormerod, 2005
 Microchilus epiphyticus (Dressler) Ormerod, 2002
 Microchilus erythrodoides (Schltr.) Ormerod, 2002
 Microchilus fendleri Ormerod, 2005
 Microchilus forceps (Ormerod) Ormerod, 2007
 Microchilus fosbergii Ormerod, 2005
 Microchilus fuscatus Ormerod, 2007
 Microchilus glacensis (Dod) Ormerod, 2002
 Microchilus globosus Ormerod, 2005
 Microchilus haughtii Ormerod, 2005
 Microchilus hirtellus (Sw.) D.Dietr., 1852
 Microchilus hughjonesii Ormerod, 2005
 Microchilus integrus Ormerod, 2005
 Microchilus kuduyariensis Ormerod, 2005
 Microchilus laegaardii Ormerod, 2007
 Microchilus lamprophyllus (Linden & Rchb.f.) Ormerod, 2002
 Microchilus laticalcar (Dod) Ormerod, 2002
 Microchilus lechleri Ormerod, 2005
 Microchilus luniferus (Schltr.) Ormerod, 2002
 Microchilus maasii Ormerod, 2007
 Microchilus madrinanii Ormerod, 2005
 Microchilus major C.Presl, 1827
 Microchilus mexicanus (Ames) Ormerod, 2002
 Microchilus micayvallis Ormerod, 2005
 Microchilus microcaprinus Ormerod, 2005
 Microchilus minor C.Presl, 1827 
 Microchilus moritzii Ormerod, 2005
 Microchilus nigrescens (Schltr.) Ormerod, 2002
 Microchilus nugax Ormerod, 2007
 Microchilus oroensis (Dodson) Ormerod, 2007
 Microchilus ortgiesii (Rchb.f.) Ormerod, 2002
 Microchilus ovalis Ormerod, 2007
 Microchilus ovatus (Lindl.) D.Dietr., 1852
 Microchilus pacaizapae Ormerod, 2007
 Microchilus paleaceus (Schltr.) Ormerod, 2002
 Microchilus panamanicus Ormerod, 2005
 Microchilus paraisoensis Ormerod, 2007
 Microchilus parvilabrum Ormerod, 2007
 Microchilus pauciflorus (Poepp. & Endl.) D.Dietr., 1852
 Microchilus pedrojuanensis Ormerod, 2005
 Microchilus pimentelii Ormerod, 2007
 Microchilus plantagineus (L.) D.Dietr., 1852
 Microchilus platanilloensis Ormerod, 2004
 Microchilus platysepalus Ormerod, 2005
 Microchilus plowmanii Ormerod, 2005
 Microchilus preslii Ormerod, 2002
 Microchilus procerus (Schltr.) Ormerod, 2004
 Microchilus pseudobrunnescens Ormerod, 2005
 Microchilus pseudominor Ormerod, 2005
 Microchilus putumayoensis Ormerod, 2005
 Microchilus puyoensis Ormerod, 2007
 Microchilus puyoensis var. brachyceras Ormerod, 2007
 Microchilus puyoensis var. brevipedunculatus Ormerod, 2007
 Microchilus puyoensis var. puyoensis
 Microchilus quadratus (Garay) Ormerod, 2002
 Microchilus rioesmeraldae Ormerod, 2005
 Microchilus rioitayanus Ormerod, 2005
 Microchilus riopalenquensis Ormerod, 2004
 Microchilus schultesianus (Garay) Ormerod, 2002
 Microchilus scrotiformis (C.Schweinf.) Ormerod, 2002
 Microchilus sparreorum (Garay) Ormerod, 2002
 Microchilus sprucei (Garay) Ormerod, 2002
 Microchilus subquadratus Ormerod, 2007
 Microchilus tequendamae Ormerod, 2007
 Microchilus tessellatus Ormerod, 2007
 Microchilus tridax (Rchb.f.) Ormerod, 2002
 Microchilus trifasciatus Ormerod, 2002
 Microchilus valverdei Ormerod, 2005
 Microchilus venezuelanus (Garay & Dunst.) 2002
 Microchilus vesicifer (Rchb.f.) Ormerod, 2002
 Microchilus weberianus (Garay) Ormerod, 2002
 Microchilus whitefoordiae Ormerod, 2007
 Microchilus xeranthum Ormerod, 2007
 Microchilus xystophyllus (Rchb.f.) Ormerod, 2002
 Microchilus zeuxinoides (Schltr.) Ormerod, 2002

Примечания

Ссылки 
 Таксономия Microchilus на сайте Tropicos.org. Missouri Botanical Garden.
 Фотографии Microchilus на сайте flickr.com

Литература 
 Ormerod P. 2007, Studies of neotropical Goodyerinae (Orchidaceae) 2. Harvard Pap. Bot. 11. (2): 145—177.
 Ormerod P. 2005, Studies of neotropical Goodyerinae (Orchidaceae). Harvard Pap. Bot. 9. 391—423.
 Ormerod, P. 2002, Taxonomic changes in Goodyerinae (Orchidaceae: Orchidoideae). Lindleyana 17: 189—238.

Орхидные
Приложения СИТЕС
Флора Северной Америки